Чемпионат России по регби проходил с 16 мая по 13 октября 2010 года. Чемпионом в 8 раз стал клуб «ВВА-Подмосковье».

Регламент 
Турнир проводился по двухкруговому турниру, по окончании которого 4 лучшие команды разыграли титул чемпиона страны в плей-офф.

Участники 

 ВВА-Подмосковье (Монино (Московская область))
 Енисей-СТМ(Красноярск)
 Красный Яр (Красноярск)
 Слава-ШВСМ (Москва)
 Империя (Пенза)
 РК «Новокузнецк» (Новокузнецк)
 Спартак-ГМ (Москва)
 Фили (Москва)

Суперлига (места 1-8) 

 В матче ВВА-Подмосковье — Слава-ШВСМ клубу ВВА-Подмосковье засчитано техническое поражение 0-30 за одновременное нахождение на поле пяти легионеров и очков не начислено

Первый круг

Второй круг

Плей-офф за 1-4 места

Плей-офф за 5-8 места

Источники

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Все о регби на русском языке

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2010 году
2010 год в регби